Сакаса () — испаноязычных фамилия:
 Сельва Сакаса, Сильвестре (1777—1855) — никарагуанский политик, временно исполнявший обязанности главы государства (1844—1845).
 Сакаса-и-Серрия, Роберто (1840—1896) — президент Никарагуа (1889—1891 и 1891—1893).
 Сакаса, Хуан Баутиста (1874—1946) — президент Никарагуа (1933—1936), сын Роберто Сакасы.
  (1893—1959) — президент Никарагуа (1947).